Halba steht für:

 Halba (Stadt), eine Stadt im Libanon
 Halba (Ethnie), eine Ethnie in Indien
 Chocolats Halba, ein Schweizer Schokoladenhersteller